Калифорнийский институт искусств — частный художественный университет в Санта-Кларите, штат Калифорния. Был основан в 1961 году как первое высшее учебное заведение в США, созданное специально для студентов изобразительного и исполнительского искусства.

California Institute of the Arts был создан по инициативе Уолта Диснея. На сегодняшний день CalArts считается одним из лучших высших учебных заведений США в сфере искусствоведения. Здание института находится в Валенсии. Здесь обучают теории искусства, писательскому делу, кинематографу, музыке, театральному мастерству и танцам.

См. также 
 A113

Примечания